Wat Ratchaburana (Ayutthaya), een tempel in de Thaise stad Ayutthaya
 Wat Ratchaburana (Bangkok), een tempel in de Thaise stad Bangkok
 Wat Ratchaburana (Phitsanulok), een tempel in de Thaise stad Phitsanulok